Schwand je německý název českých sídel:
 Paseka (Březová) – zaniklá obec v okrese Sokolov
 Lhotice (Želiv) – část obce Želiv v okrese Pelhřimov

Německé názvy sídel v Česku